Alexandros Ypsilantis kan syfta på: 

 Alexandros Ypsilantis den äldre (1725–1805), hospodar av Valakiet och Moldavien
 Alexandros Ypsilantis den yngre (1792–1828), grekisk militär befälhavare och nationalhjälte